Иван Марковић је име и презиме следећих људи:
Иван Марковић (1909—1942) југословенски народни херој
Иван Марковић (1928—2006) хрватски фудбалер
Иван Марковић (1991) српски фудбалер
Иван Марковић (1994) српски фудбалер
Иван Марковић (1997) швајцарски фудбалер